Division III i fotboll 1938/1939 bestod precis som föregående säsong av elva grupper, Södra Mellansvenska hade till denna säsong namnändrats till Mellansvenska. Seriesegrarna i fem serie - Östsvenska, Nordvästra, Mellansvenska, Sydöstra och Sydsvenska - flyttades upp direkt till division II 1939/1940. De tre övriga serierna - Östsvenska, Centralserien och Västsvenska - bestod av två grupper vardera. Gruppsegrarna inom respektive serie möttes i ett kvalspel om uppflyttning till division II.

Serier

Uppsvenska östra

Uppsvenska västra

Östsvenska

Centralserien norra

N1: IFK Kumla till kvalspel tack vare bättre målkvot än Örebro IK, 2,18 jämfört med 1,82.

Centralserien södra

N1: Namnändrad från Ekensbergs AIK. Föreningen lades ned efter säsongen.

Nordvästra

Mellansvenska

Sydöstra

Västsvenska norra

Västsvenska södra

Sydsvenska

Kvalspel till division II

Uppsvenska

Sandvikens AIK uppflyttas till division II 1939/1940.

Centralserien

|}

Västsvenska

Skara uppflyttas till division II 1939/1940.

Källor
 1938-39

Noter

1938 i Sverige
1939 i Sverige
1938/1939
Fotbollssäsongen 1938/1939